Josep Maria Valls i Vicens (Barcelona 1854 - 1907), novel·lista i advocat català.
 Josep Maria Valls Satorres (Alcoi, 1945), compositor valencià.